Dieser Artikel gibt die Einwohnerentwicklung von Freiburg im Breisgau tabellarisch und grafisch wieder.

Einwohnerentwicklung 

Im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit lebten in Freiburg zwischen 5.000 und 10.000 Menschen. Freiburg war die größte Stadt zwischen Basel und Straßburg. Die Bevölkerungszahl wuchs sehr langsam und ging wegen der zahlreichen Kriege, Seuchen und Hungersnöte immer wieder zurück. Erst mit dem Beginn der Industrialisierung im 19. Jahrhundert beschleunigte sich das Bevölkerungswachstum. Hatte die Stadt 1800 rund 9.000 Einwohner, so waren es 1900 bereits 62.000. Im Jahre 1934 überschritt die Einwohnerzahl der Stadt die Grenze von 100.000, was sie zur Großstadt machte. Bei der Volkszählung vom 17. Mai 1939 wurden 110.110 Einwohner gezählt.

Im Zweiten Weltkrieg war die Stadt das Ziel alliierter Luftangriffe. Am Abend des 27. November 1944 bombardierte die britische Royal Air Force Freiburg im Rahmen der Operation Tigerfish, wobei etwa 3.000 Menschen den Tod fanden und weite Teile der Innenstadt zerstört wurden. Als die französische Armee am 21. April 1945 Freiburg besetzte, lebten noch 60.000 Menschen in der Stadt. Schon 1947 überschritt die Bevölkerungszahl durch die Rückkehr der Zwangsevakuierten sowie den Zustrom von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den deutschen Ostgebieten wieder die Grenze von 100.000.

Im Jahre 1963 lebten in der Stadt bereits 150.000 Menschen. 1996 wurde die Grenze von 200.000 Einwohnern überschritten. Am 31. Dezember 2010 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ von Freiburg nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg 224.191 (nur Hauptwohnsitze). Mit einem Bevölkerungswachstum von 28 Prozent im Zeitraum von 1980 bis 2010 wuchs die Stadt unter den Großstädten Baden-Württembergs am schnellsten. Mit einem Durchschnittsalter seiner Bewohner von 40,3 Jahren ist Freiburg die Großstadt mit der jüngsten Bevölkerung im Bundesland.

Die amtlichen Daten des Statistischen Landesamtes weichen im Falle Freiburgs allerdings mittlerweile erheblich von den gleichfalls amtlichen Daten des Städtischen Einwohnermeldeamtes ab. Dessen Wert von 203.240 Einwohnern zum 1. Januar 2010 lag um über 18.000 Einwohner oder fast 10 Prozent niedriger als die von der Landesbehörde fortgeschriebene Zahl. Je beim Statistischen Landesamt gemeldeten Einwohner erhält die Stadt derzeit 750 Euro pro Jahr als Mittelzuweisung des Landes. Das Einwohnermeldeamt erwartete nach der Volkszählung mit Stichtag 9. Mai 2011 eine Einwohnerzahl, die deutlich näher an der des Einwohnermeldeamtes liegen würde, möglicherweise sogar unter 200.000. Die dort ermittelte Zahl und am 31. Mai 2013 veröffentlichte Zahl von 209.628 Einwohnern fiel höher aus als erwartet. Die Mittelzuweisungen des Landes werden nach Übernahme der Zahl durch das Landesamt bis zum Jahr 2016 stufenweise auf die sich aus der neuen Zahlengrundlage ergebende Summe angeglichen. Die am 31. Mai 2013 veröffentlichte Zahl von 209.628 Einwohnern führt dazu, dass die Stadt ab dann jährlich 15 Millionen Euro weniger vom Land erhält. Dies sind 2,5 Millionen Euro Mindereinnahmen, als die Stadtkämmerei in ihren Planungen berücksichtigt hatte.

Die folgende Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach dem jeweiligen Gebietsstand. Bis 1821 handelt es sich meist um Schätzungen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der Stadtverwaltung (bis 1970) und des Statistischen Landesamtes (ab 1971). Die Angaben beziehen sich ab 1834 auf die „Zollabrechnungsbevölkerung“, ab 1871 auf die „ortsanwesende Bevölkerung“, ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1987 auf die „Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung“. Vor 1834 wurde die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren ermittelt.

Von 1385 bis 1870 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Von 1871 bis 1944 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Quelle: Stadtverwaltung Freiburg im Breisgau

Von 1945 bis 1989 
(jeweiliger Gebietsstand)

¹ Volkszählungsergebnis

Ab 1990 
(jeweiliger Gebietsstand)

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg und de.statista.com

Bevölkerungsprognose 

Die Internetplattform „Wegweiser Kommune“ der Bertelsmann-Stiftung liefert Daten zur Entwicklung der Einwohnerzahl von 2.959 Kommunen in Deutschland. Sie sagt (Stand Januar 2018) einen Anstieg der Bevölkerung für Freiburg zwischen 2009 und 2030 um 11,9 Prozent voraus.

Die Bevölkerungsprognose der Bertelsmann-Stiftung legt dabei die Daten des Statistischen Landesamtes zu Grunde, nicht die des Städtischen Einwohnermeldeamtes. Die städtische Einwohnerprognose des Einwohnermeldeamtes aus dem Jahr 2012 geht von einem Anstieg von 7,3 % ab 2012 aus. Unter Einbeziehung des städtischen Einwohnerstandes von 2009 ergibt sich ein prognostizierter Anstieg von 8,1 % (17.195 Personen) bis zum Jahr 2030.

Zu berücksichtigen ist jedoch, dass die prognostizierten Zahlen für 2015 mit rd. 230.000 Einwohnern bzw. rd. 220.000 Einwohnern mit rd. 20.000 bzw. rd. 10.000 über der 2013 genannten offiziellen Zahl von knapp 210.000 Einwohnern liegt. Dies sind wohl Auswirkungen des ZENSUS 2011.

Im 2006 publizierten „Wegweiser Demographischer Wandel 2020“ wurde für Freiburg ein Anstieg der Bevölkerung zwischen 2003 und 2020 um 7,2 Prozent (15.384 Personen) vorausgesagt (Hauptwohnsitze).

Bevölkerungsstruktur

Bevölkerungsgruppen 

Die ausländische Bevölkerung in Freiburg beträgt insgesamt 38.935 Personen.

Altersstruktur 

Die folgende Übersicht zeigt die Altersstruktur vom 31. Dezember 2011 (Hauptwohnsitze).

Quelle: Einwohnermeldeamt Freiburg im Breisgau

Stadtbezirke 

Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf den 31. Dezember 2006 (Wohnbevölkerung). Quelle ist das Einwohnermelderegister der Stadt Freiburg. Die Bevölkerungszahl des Melderegisters liegt erheblich unter der vom Statistischen Landesamt ausgewiesenen Einwohnerzahl.

Siehe auch 
 Geschichte der Stadt Freiburg im Breisgau
 Stadtbezirke von Freiburg im Breisgau

Literatur 
 Kaiserliches Statistisches Amt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. 1880–1918.
 Statistisches Reichsamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für das Deutsche Reich. 1919–1941/42.
 Deutscher Städtetag (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch Deutscher Gemeinden. 1890 ff.
 Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland. 1952 ff.
 Bertelsmann Stiftung (Hrsg.): Wegweiser Demographischer Wandel 2020. Analysen und Handlungskonzepte für Städte und Gemeinden. Verlag Bertelsmann Stiftung, Gütersloh 2006, ISBN 3-89204-875-4.

Weblinks 
 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit
 Statistisches Landesamt Baden-Württemberg: Struktur- und Regionaldatenbank
 Statistik & Wahlen der Stadt Freiburg
 FR.ITZ - Online-Statistik der Stadt Freiburg
 Bertelsmann-Stiftung: Wegweiser Demographischer Wandel

Einzelnachweise 

Geschichte (Freiburg im Breisgau)
Freiburg im Breisgau
Freiburg im Breisgau
Gesellschaft (Baden-Württemberg)